Гильда может означать:
 Гильда Премудрый (516—569/570) — древнейший историк бриттов, британский святой.
 «Гильда» — американский кинофильм 1946 года, режиссёр — Чарльз Видор.

См. также